Майя́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Нантюа. Округ коммуны — Нантюа.

Код INSEE коммуны — 01228.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км северо-восточнее Лиона, в 26 км к востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 668 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 442 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 339 были экономически активными, 103 — неактивными (показатель активности — 76,7 %, в 1999 году было 76,2 %). Из 339 активных жителей работали 317 человек (181 мужчина и 136 женщин), безработных было 22 (9 мужчин и 13 женщин). Среди 103 неактивных 38 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Св. Клары. Исторический памятник с 1931 года
 Замок Майя (XIII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн